Леонид Павлович Постышев (22 мая 1920, Хабаровск — 1 сентября 2008, Москва) — экономист, известный исследованиями в области применения математических методов для формализации отдельных процессов экономики.
Сын партийного и государственного деятеля П. П. Постышева. Был репрессирован как член семьи изменника Родины (ЧСИР). Реабилитирован в 1955 году. Входил в группу математиков, начинавших использование для экономических расчётов одной из первых отечественных ЭВМ М-2. Автор научных работ и воспоминаний об отце.

Биография 
Происходил из семьи активных членов РКП(б), участников партийного подполья и партизанского движения в 1918—1922 годах на Дальнем Востоке. Отец — Павел Петрович Постышев (1887—1939), мать — Татьяна Семёновна Постоловская (1899—1938).

Родился 22 мая 1920 года в Хабаровске при драматических обстоятельствах, связанных с предпринятой японскими войсками (вопреки достигнутому соглашению о перемирии) попыткой 4-5 апреля 1920 года атаковать партизан и захватить город. Комиссару партизанского отряда, «несгибаемому большевику» П. П. Постышеву и его жене, находившейся на восьмом месяце беременности, удалось избежать верной гибели и, как он вспоминал позднее, их «миновала та ужасная беда, когда я хотел собственными руками застрелить свою жену», чтобы избавить её от неминуемой зверской расправы в контрразведке.

Семья часто переезжала по месту работы отца. Жили в Улан-Удэ, Харькове, Киеве, Москве.

Братья — Валентин (1916) от первого брака П. П. Постышева с Анастасией Николаевной Коноваловой и Владимир (1922).

Среднюю школу Л. П. Постышев окончил в Киеве. Одновременно под руководством известного лётчика Н. А. Острякова занимался в киевском аэроклубе Осоавиахима. Первый самостоятельный полёт совершил школьником в 1935 году. В 1937 году окончил 2-ю военную школу лётчиков в Борисоглебске. Военную службу начал лётчиком-истребителем в 7-й истребительной авиационной бригаде, расположенной в Люберцах под Москвой

В годы «Большого террора» 
В начале февраля 1938 года Л. П. Постышев присутствовал на одном из премьерных показов кинофильма «Волочаевские дни» вместе с родителями, которым некоторые эпизоды сценария напомнили их революционную молодость. Позднее Л. П. Постышев вспоминал сказанные после этого просмотра слова отца: «Если о нас, партизанах-дальневосточниках, народ слагает песни, снимает кинофильмы, значит дело своё мы сделали неплохо, жизни свои отдали и прожили не напрасно».

Через считанные дни — 21 февраля 1938 года П. П. Постышев и Т. С. Постоловская были арестованы в Москве в своей квартире в правительственном «Доме на набережной». Вместе с ними был арестован старший брат Валентин, курсант авиационного училища в Ейске.

Летом 1938 года Леонида Постышева отстранили от полётов. В начале августа он и младший брат Владимир были арестованы.

26 августа 1938 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Т. С. Постоловскую к высшей мере наказания (расстрелу) за участие в контр-революционной террористической организации. В тот же день приговор был приведён в исполнение. 26 февраля 1939 года за участие в контр-революционной террористической организации и шпионаж расстреляли П. П. Постышева. Арестованный вместе с ними Валентин Постышев был отправлен на 5 лет на Колыму. В конце 1940 — начале 1941 года за отказ работать в нечеловеческих условиях он был расстрелян в особорежимном лагерном пункте Оротукан, известном массовыми расстрелами и захоронениями.

Особым совещанием при НКВД СССР 15 апреля 1939 года Л. П. Постышев как социально опасный элемент был приговорён к заключению на 10 лет в исправительно-трудовом лагере. Был отправлен на север Коми АССР в Ухто-Ижемский лагерь. После окончания срока остался на севере вольнонаёмным. До смерти И. В. Сталина и реабилитации в 1955 году работал нормировщиком на строительных объектах вдоль тракта Ухта-Крутая.

После реабилитации 
В годы вынужденных занятий нормированием труда — инструментом оптимизации производственных издержек строек ГУЛАГа — Л. П. Постышев начал интересоваться теоретическими проблемами экономики, что определило направление его деятельности по возвращении в Москву. Совмещал работу в Институте экономики АН СССР с учёбой на экономическом факультете. В 1957 году участвовал в институтском научном семинаре, на котором известный ленинградский математик и экономист Л. В. Канторович выступал с докладом об использовании математических методов в планировании. Несмотря на то, что большинство участников обсуждения, придерживавшихся принятых подходов к директивному управлению экономикой, скептически отнеслись к перспективным идеям одного из создателей линейного программирования, Л. П. Постышев считал возможным применение этих идей в рамках марксистской плановой экономики.

Практический опыт и изучение традиционных экономическими механизмов ценообразования побудили его заняться созданием математических алгоритмов для их расчётов. Это привело Л. П. Постышева в группу математиков, работавших на одной из первых отечественных вычислительных машин М-2, построенной под руководством И. С. Брука. В конце 1950-х годов он был принят на работу в Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ АН СССР), экономический отдел которого в эти годы годы приступил к разработке и внедрению методологии использования ЭВМ в целях совершенствования планирования в экономике.

Доктор экономических наук, профессор В. Д. Белкин называл имя Л. П. Постышева наряду с Л. В. Канторовичем и В. А. Волконским в числе ведущих учёных — представителей экономико-математического направления, которые заинтересовались проблемой соотношения цены и эффективности (нормы прибыли) оптимального плана.

В 1964 году Л. П. Постышев возглавил сектор методологии экономико-математических исследований Института экономики АН СССР. В поле зрения его научных интересов было изучение возможности моделирования на ЭВМ совместимости механизмов плановой и рыночной экономик. В 1972 году защитил диссертацию «Методологические вопросы оптимального моделирования экономики на основе теории трудовой стоимости». Кандидат экономических наук. Член Совета по ценообразованию Отделения экономических наук АН СССР.

В 1970-х годов перешёл на работу в Академию общественных наук при ЦК КПСС. Старший научный сотрудник. Был известен плодотворной деятельностью в подготовке научных кадров.
Активный участник исследования практических аспектов постперестроечных реформ экономики и социальной сферы и пропагандист новой экономической теории, адекватной условиям XXI века. Был одним из разработчиков методологии стоимостной оценки вклада интеллектуальной собственности в формировании прибыли производства или оказания услуг.

Умер 1 сентября 2008 года в Москве.

Научные публикации 
Постышев Л. П. Объективные критерии оценки предложенных методов измерения общественно необходимых затрат труда // Общественно необходимые затраты труда, себестоимость и рентабельность. (Материалы первой расширенной сессии Научного совета по проблемам ценообразования. 30 окт. — 2 нояб. 1962 г.) — М.: АН СССР, 1963. — 422. — С .108-119
 Постышев Л. П. Моделирование на ЭВМ перспективного межотраслевого баланса с целью сопоставления различных концепций планового ценообразования (Тезисы доклада) — М.: АН СССР. Отд-ние экон. наук. Науч. совет по проблемам ценообразования, 1963. — 18 с.
 Постышев Л. П. Трудовая теория стоимости и оптимальное планирование // Коммунист. 1967. № 3.
 Постышев Л. П. Моральный износ и его учет в плановом ценообразовании и динамических моделях // Вопросы экономики. 1971. № 2.
 Постышев Л. П. Основы экономико-математического моделирования. В 3 ч. Ч. 1. Векторно-матричные балансовые модели и методы — М.: АОН, 1979. — 152 с.
 Постышев Л. П. Экономическая наука и математическое моделирование // Вопросы теории и жизнь. Сб. статей, № 8 — М.: 1987. — С. 104—111.
 Постышев Л. П., Лумпов А. И., Лумпов А. А. Виртуальный капитал и оценка объектов интеллектуальной собственности // Труды пятнадцатой международной конференции: «Проблемы управления безопасностью сложных систем». Ч. 1 — М.: РГГУ, 2007. — 354 с. — С. 187—190.
 Постышев Л. П., Лумпов А. И., Лумпов А. А. КАПОНИС-технология и ее применение для стоимостной оценки объектов интеллектуальной собственности при выполнении НИОКР различного типа и назначения // Духовная Россия и Интернет — М.: Издательская группа URSS, 2009. −576 с. ISBN 978-5-9710-0236-9.

В память об отце 
В 1955 году по его заявлению Прокуратурой СССР было проверены материалы дела отца. По результатам проверки в записке переданной в ЦК КПСС сообщалось, что

«показания» Постышева о его контрреволюционной деятельности на Украине и связях с японской разведкой не нашли своего подтверждения и, как установлено в настоящее время, они были сфальсифицированы органами НКВД.
 
Приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР был отменён. П. П. Постышев был реабилитирован и 26 июля 1955 года восстановлен в партии.

Несмотря на трагическую судьбу семьи, Л. П. Постышев, единственный выживший из пяти репрессированных её членов, разделял политические убеждения отца и в 1958 году вступил в КПСС.

Сначала от следователей во время допросов, а позднее из воспоминаний бывших заключённых Л. П. Постышев знал о пытках и моральных истязаниях, которым в тюрьме были подвергнуты родители. В печати и в выступлениях по телевидению он пытался исполнить завет отца, который верил, что правда о нём когда-нибудь выйдет наружу и накануне своего ареста просил сына: «Если тебе удастся дожить до тех дней, передай моим товарищам по партии, что я до последних своих дней, до последнего своего смертного часа оставался большевиком-ленинцем и всегда знал и верил в нашу окончательную победу!».

Памяти отца посвящены его публикации:
 Об отце.
 «Нельзя правду предавать ни при каких обстоятельствах» // Советская Россия, 1988, 5 июня. — № 130 (9681)
 Из уходящего прошлого // Факел. Историко-революционный альманах — М.: Политиздат, 1989. — 255 с. — С. 201—212

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Павел Постышев. Воспоминания, выступления, письма — М.: Политиздат, 1987. — 400 с.
 Беспризорные дети, дети-сироты и дети репрессированных в СССР

Жители Дома на набережной
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Сотрудники ИНЭУМ
Сотрудники Института экономики РАН
Экономисты СССР